Brüch ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Brüch (1886–1962), österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Oskar Brüch (1869–1943), österreichischer Porträt- und Militärmaler

Siehe auch:
 Brych
 Brüche
 Bruch